Eduard Sasko-Altenburský (Eduard Karel Vilém Kristián; 3. července 1804, Hildburghausen – 16. května 1852, Mnichov) byl německý princ z vévodského rodu Sasko-Hilburghausen (od roku 1826 Sasko-Altenburg).

Rodina 
Eduard se narodil jako sedmý, ale čtvrtý přeživší syn Fridricha Sasko-Hildburghausenského (od roku 1826 Sasko-Altenburského) a jeho manželky Šarloty Georginy Meklenbursko-Střelické.

Život

Vojenská kariéra 
Eduard doprovázel svého synovce Otu do Řecka jako hlava bavorského vojenského kontingentu. Po Londýnské konferenci v roce 1832 bylo rozhodnuto, že Řecko by mělo být monarchií, která byla nabídnuta Otovi, ten ji přijal a v roce 1832 se stal prvním králem nově nezávislého Řecka, ve stejném roce dorazili Bavoři pod vedením Oty. Eduarda synovec stanovil guvernérem Nauplionu.

Eduardův pobyt v Řecku byl však krátký, v roce 1834 se vrátil do Bavorska, kde sloužil jako vyšší důstojník. Během prusko-dánské války sloužil jako velitel bavorských sil na straně Německého spolku. Vojenskou službu opustil až rok před svou smrtí v roce 1852.

Manželství a potomci 
Poprvé se Eduard oženil 25. července 1835 v Sigmaringenu s princeznou Amálií, dcerou prince Karla von Hohenzollern-Sigmaringen. Spolu měli manželé čtyři děti:

 1. Tereza Amálie Karolína Josefina Antoinette (21. 12. 1836 Ansbach – 8. 11. 1914 Stockholm) 
 ⚭ 1864 August z Dalarny (24. 8. 1831 Stockholm – 4. 3. 1873 tamtéž), švédský a norský princ, vévoda z Dalarny
 2. Antoinette Šarlota Marie Josefina Karolína Frída (17. 4. 1838 Bamberk – 13. 10. 1908 Berchtesgaden) 
 ⚭ 1854 Fridrich I. Anhaltský (29. 4. 1831 Dessau – 24. 1. 1904 Ballenstedt), anhaltský vévoda od roku 1871 až do své smrti
 3. Ludvík Josef Karel Jiří Fridrich (24. 9. 1839 Bamberk – 13. 2. 1844 Mnichov)
 4. Jan Fridrich Josef Karel (8. 1. 1841 Sigmaringen – 25. 2. 1844 Mnichov)

Amálie zemřela po porodu posledního dítěte 14. ledna 1841 a Eduard se o rok později znovu oženil. Jeho druhou manželkou se 8. března 1842 stala Luisa Karolína Reuss-Greiz, dcera Jindřicha XIX.. Spolu měli manželé dvě děti:

 1. Albert Sasko-Altenburský (14. 4. 1843 Mnichov – 22. 5. 1902 Serrahn)
 I. ⚭ 1885 Marie Pruská (14. 9. 1855 Postupim – 20. 6. 1888 Drážďany)
 II. ⚭ 1891 Helena Meklenbursko-Střelická (16. 1. 1857 Petrohrad – 28. 8. 1936 Remplin)
 2. Marie Gasparine Sasko-Altenburská (28. 6. 1845 Mnichov – 5. 7. 1930 Sondershausen) 
 ⚭ 1869 Karl Günther Schwarzbursko-Sondershausenský (7. 8. 1830 Arntadt – 28. 3. 1909 Drážďany), kníže schwarzbursko-sondershausenský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Němečtí válečníci
Nositelé Řádu Spasitele
Narození v roce 1804
Narození 3. července
Úmrtí v roce 1852
Úmrtí 16. května
Úmrtí v Mnichově
Muži